Rita se refiere a varias cosas:

 Rita, un nombre femenino.
 ritá (‘lo correcto’), un concepto hinduista.
 Rita, o el marido maltratado, obra musical cómica de Donizetti.
 RITA, molécula usada en el tratamiento contra el cáncer.
 Rita (fl. ), una cantante japonesa. 
 Rita, serie de televisión danesa.
 Educando a Rita, obra teatral de 1980 por Willy Russell, adaptada al cine en 1983.
 Rita'', un género de peces.